charakterystyka amplitudowo-fazowa
 charakterystyka Bodego
 charakterystyka całościowa
 charakterystyka pierścienia w algebrze
 charakterystyka impulsowa
charakterystyka logarytmiczna amplitudowa i fazowa – patrz charakterystyka Bodego
 charakterystyka obciążeniowa
 charakterystyka porównawcza
 charakterystyka postaci
 charakterystyka prędkościowa
 charakterystyka psychologiczna
 charakterystyka regulacyjna
 charakterystyka skokowa
 charakterystyka statyczna
 charakterystyka (technika)
 charakterystyka światła nawigacyjnego
 charakterystyka statyczna normalna
 charakterystyka warstwicowa
 charakterystyka widmowa
 charakterystyka wytrzymałości połukowej